Der Kanton Marquise war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Boulogne-sur-Mer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Marquise. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1988 bis 2015 Martial Herbert (PS).
Der Kanton Marquise war 183,34 km² groß und hatte 20.561 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 112 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 72 Meter über Normalnull, zwischen 22 Metern in Ambleteuse und 163 Metern in Leubringhen.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 21 Gemeinden:

Marquise
Aufgelöst 2015